Мультипликативная функция в теории чисел ― арифметическая функция , такая, что для любых взаимно простых чисел  и  выполнено:
 
и
 .

При выполнении первого условия, требование  равносильно тому, что функция  не равна тождественно нулю.

Функции , для которых условие мультипликативности выполнено для всех натуральных , называются вполне мультипликативными. Функция  вполне мультипликативна тогда и только тогда, когда для любых натуральных  выполняется соотношение .

Мультипликативная функция называется сильно мультипликативной, если:
 
для всех простых  и всех натуральных .

Примеры:
 функция  ― число натуральных делителей натурального ;
 функция  ― сумма натуральных делителей натурального ;
 функция Эйлера ;
 функция Мёбиуса .
 функция  является сильно мультипликативной.
 степенная функция  является вполне мультипликативной.

Построение 
Из основной теоремы арифметики следует, что можно произвольно задать значения мультипликативной функции  на простых числах и их степенях, а также определить  все прочие значения полученной функции определяются из свойства мультипликативности.

Произведение любых мультипликативных функций также является мультипликативной функцией.

Если  — мультипликативная функция, то функция
 
также будет мультипликативной. Обратно, если функция , определённая этим соотношением является мультипликативной, то и исходная функция  также мультипликативна.

Более того, если  и  — мультипликативные функции, то мультипликативной будет и их свёртка Дирихле:

Литература 
 
 

Арифметические функции